Paliurus är ett släkte av ringmaskar. Paliurus ingår i klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Paliurus